Besbes ist der Name
 einer Gemeinde in der Provinz El Tarf in Algerien, siehe Besbes (El Tarf)

Besbes ist der Familienname folgender Personen:
 Azza Besbes (* 1990), tunesische Säbelfechterin
 Moncef Besbes (* 1949), tunesischer Handballspieler
 Sarra Besbes (* 1989), tunesische Fechterin